Een verkeersweg:
 N439 (België)
 N439 (Frankrijk)
 N439 (Nederland), zie Provinciale weg 439
 N439 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing